Veracruz et Vera Cruz sont des noms propres employés dans les mondes hispanophone et lusophone et qui correspondent à la croyance religieuse chrétienne en la Vraie Croix.

Culture et société

Cinéma 
 Vera Cruz est un film américain de Robert Aldrich, tourné en 1954 avec Gary Cooper et Burt Lancaster.

Jeux vidéo 
 Vera Cruz est le diminutif du jeu vidéo L'Affaire Vera Cruz publié par Infogrames en 1985.

Monuments 
Église de la Vera Cruz (de la Vraie Croix) est notamment porté par :

Chili 
  de la ville de Santiago ;

Colombie 
  de la ville de Bogota ;
  de la ville de Medellín ;

Espagne 
  de la ville de Valladolid dansnla province de Valladolid ;
  de la ville de Salamanque dans la province de Salamanque ;
 Église de la Vera Cruz de la ville de Ségovie dans la province de Ségovie ;
 Église de la Vera Cruz de la commune d'Aguilar de la Frontera dans la province de Cordoue ;
  de la commune de O Carballiño dans la province d'Ourense ;
  de la commune de Fernán-Núñez dans la province de Cordoue ;
  ou Église de l'Invention de la Croix de la commune de Cuevas de Provanco dans la province de Ségovie ;
 Église de la Vera Cruz de la localité de Pomar de Valdivia dans la province de Palencia.

Musique 
 Vera Cruz est un groupe de hardcore metal parisien.

Patronyme 

 María González Veracruz (née en 1979), une femme politique espagnole ;
 Vanessa Veracruz (née en 1987), une actrice pornographique américaine.

Toponyme

Brésil 
 Vera Cruz, une commune de l'État de Bahia ;
 Vera Cruz, une commune de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Vera Cruz, une commune de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Vera Cruz, une commune de l'État du Rondônia ;
 Vera Cruz, une commune de l'État de São Paulo ;
 Vera Cruz do Oeste, une commune du Paraná ;

Espagne 
 Veracruz, une commune de Huesca ;
 Veracruz, une commune de Jaén ;

Honduras 
 Veracruz, une municipalité ;

Mexique 
 Veracruz, un État ;
 Veracruz, une ville côtière de l'État de Veracruz ;
 Siège de Veracruz, un siège en 1847 pendant la guerre américano-mexicaine ;

Panama 
 Veracruz, un corregimiento situé dans le district d'Arraiján, province de Panama Ouest.

Portugal 
 Vera Cruz (Aveiro), une paroisse civile de la commune d'Aveiro ;
 Vera Cruz (Portel), une paroisse civile de la commune de Portel, dans le district d'Évora ;

États-Unis 
 Vera Cruz, une ville de l'Indiana ;
 Vera Cruz, une ville du Missouri ;
 Vera Cruz, une ville de Pennsylvanie.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme hispanique